Dibang – fiume
 Dibang - comune del Camerun
 Distretto della Valle del Dibang – distretto dell'India